Наседкина — женская форма русской фамилии .

Известные носители 
 Наседкина, Анна Владимировна (род. 1978) — российский иконописец.
 Наседкина, Ольга Владимировна (род. 1982) — казахстанская (до 2002 года — киргизская) волейболистка.

Топоним 
 Наседкина — деревня, Болховский район, Орловская область, Россия.